Škrlec ist der Familienname folgender Personen:

 Davor Škrlec (* 1963), kroatischer Ingenieurwissenschaftler und Politiker (OraH), MdEP
 Ivan Škrlec (1873–1951), kroatischer Adliger, Politiker und Staatsmann